Старий Ринок — прямокутна, головна площа середньовічного міста, на якій була також ратуша.

Старий ринок (Львів) — площа (майдан) у Старому місті Львова.
 Вулиця Старий Ринок (Тернопіль) — вулиця в центральній частині Тернополя.

— найстарша площа Дрездена, яку вперше згадують у 1370 році.
  — виник у центрі міста Котбус у XIII столітті як пункт перетину трьох старих торгових шляхів.

— головна міська площа в Бидгощі, на якій є ратуша, а неподалік — собор.
 Старий Ринок (Познань) — головна міська площа в Познані.
  — площа, розміщена в центрі старого міста Ряшева, у районі Середмістя.

Середньовічні міста